Сударь (сокращение ):
 Су́дарь — вежливая форма обращения к собеседнику в дореволюционной России.
 Сударь — русская фамилия.
 Суда́рь — погребальный плат, положенный на лицо Иисуса Христа.
 Сударь (церк.) — плат, пелена, ширинка.